Olefirenko ist der Familienname der folgenden Personen:
 Ihor Olefirenko (* 1990), ukrainischer Marathonläufer
 Olena Olefirenko (* 1978), ukrainische Ruderin